Omnidens is een geslacht van uitgestorven grote arthropoden uit het Cambrium, die alleen bekend zijn van een reeks grote mondapparaten, oorspronkelijk aangezien voor de monddelen van anomalocarididen. Toen het voor het eerst werd benoemd, werd het geïnterpreteerd als een gigantische priapulide, maar wordt nu beschouwd als een panarthropode. Zijn mondapparaat lijkt sterk op dat van de kleinere lobopode Pambdelurion met kieuwen, wat aangeeft dat het waarschijnlijk een naaste verwant is geweest van die soort, waarmee het synoniem kan zijn. Met een maximale geschatte lichaamslengte van anderhalve meter, wordt aangenomen dat Omnidens het grootste bekende vrijlevende organisme uit het Cambrium was. Fossielen van Omnidens worden gevonden in de Maotianshanschalie.

Beschrijving 
Omnidens is alleen bekend van monddelen. De bewaarde monddelen zouden een korte gespierde, potentieel uitsteekbare keelholte hebben gevormd, omringd door cirkels van stekelige sklerieten, die deden denken aan de scaliden van priapuliden, kinorhynchiden en loriciferaniden. De binnenkant van de keelholte was ook bekleed met verschillende rijen faryngeale sklerieten. Op basis van de grote omvang van de bewaard gebleven monddelen, wordt geschat dat Omnidens een lengte heeft bereikt van maximaal anderhalve meter. Het algehele uiterlijk was waarschijnlijk vergelijkbaar met dat van zijn naaste verwant Pambdelurion. Stekels bewaard in de buurt van de monddelen van Omnidens kunnen behoren tot frontale aanhangsels zoals die van andere geleedpotigen uit de stamgroep.

Fylogenie 
Omnidens is geclassificeerd als een geleedpotige uit de stamgroep. Het lijkt zo op Pambdelurion dat de twee taxa synoniem kunnen zijn, maar er zijn geen exemplaren van Pambdelurion bekend uit dezelfde lagen als Omnidens. Het is mogelijk dat monddelen van Omnidens behoren tot de even oude lobopoden Megadictyon of Jianshanopodia.

Verspreiding 
Omnidens is een lid van de Chengjiang Biota van China, die dateert van ongeveer 520 miljoen jaar geleden, tijdens Cambrium Serie 3. Omnidens-achtige monddelen zijn ook gevonden in de iets jongere Xiaoshiba Lagerstätte. Pambdelurion, waarvan de monddelen bijna identiek zijn aan die van Omnidens, komt uit de Sirius Passet Lagerstätte van Groenland.

Geschiedenis 
De eerste beschrijving van een Omnidens-exemplaar was in 1994. Destijds werd het geïnterpreteerd als de orale kegel van een anomalocaridide, en het werd gebruikt als bewijs om te beweren dat anomalocarididen een maximale lichaamslengte van maximaal twee meter konden bereiken. Fossielen van Omnidens werden later beschreven als exemplaren van Peytoia en Parapeytoia totdat ze uiteindelijk in 2006 werden erkend als een aparte soort en Omnidens amplus werden genoemd. Op dat moment werd het geherinterpreteerd als een gigantische priapulide, minstens een meter lang, veel groter dan de meeste bekende priapuliden. Omnidens werd later geïdentificeerd als een naaste verwant van de gekieuwde lobopode Pambdelurion.

Uitgestorven geleedpotigen